A 1.ª temporada de How to Rock começou a ser exibido dia 4 de fevereiro de 2012 pelo canal americano Nickelodeon. O primeiro episódio foi How to Rock Braces and Glasses.

O criador da série é Jim O'Doherty.

Sinopse 
Kacey Simon (Cymphonique Miller) é uma adolescente que faz parte do grupo "The Perfs" junto com Molly (Samantha Boscarino) e Grace (Halston Sage), as mais populares do colégio. Mas ela se vê perdida quando começa a usar óculos e aparelho nos dentes, e suas amigas dão as costas a ela. Quando fica sozinha e é alvo de chacota na escola, acaba sendo salva por Zander (Max Schneider), um integrante da banda "Gravity 4" junto com seus amigos Nelson (Noah Crawford), Kevin (Christopher O' Neal) e Stevie (Lulu Antariksa). É oferecido à Kacey o papel de vocalista da banda; embora ela hesite, ao fim acaba topando e fazendo parte, da agora "Gravity 5". Só que isso acaba não terminando bem, quando Molly e Grace acabam se sentindo ameaçadas com a crescente popularidade da banda e farão de tudo para acabar com ela. A série é constituída com uma primeira temporada que contém 26 episódios, e sua maior audiência foi 4,4, em "How to Rock a Secret Agent".

Produção 
A série foi criada Jim O'Doherty e é desenvolvido por David M. Israel. A canção tema da série é interpretada pela própria estrela Cymphonique Miller e é gravada e filmada no Nickelodeon on Sunset Studios, em Sunset Boulevard, Hollywood, Califórnia.

Sequência de abertura 
A abertura da nova série da Nickelodeon traz as cenas desta 1.ª temporada e traz a estrela Cymphonique Miller e depois mostra os demais do elenco principal. A canção da abertura é cantada pela estrela da série.

Exibição 
A série começou a ser exibida junto com a sua 1.ª temporada dia 4 de fevereiro de 2012, num sábado, atraindo uma audiência de 3,3 milhões de espectadores nos Estados Unidos no episódio piloto da série.

Episódios 

 A temporada possui 26 episódios (Nickelodeon colocou novamente o episódio "How to Rock a Tennis Ball" porque iCarly e a 3.ª temporada de Big Time Rush já terminou).
 Esta temporada começou a ser filmada em agosto de 2011.
 Cymphonique Miller, Samantha BOscarino, Max Schneider, Lulu Antariksa, Halston Sage, Noah Crawford e Christopher O'Neal estão presente em todos os episódios.

Ver também 
 How to Rock

Episodios de How to Rock

How to Rock
Primeira temporada de How to Rock